Skiff steht für:

 eine Bootsklasse im Rudern, siehe Einer (Rudern)
 Skiff (Segeln), eine leichte Segeljolle
 Skiff Reader, einen E-Book-Reader des Herstellers Skiff
 (2554) Skiff, einen  Asteroiden des Hauptgürtels

Skiff ist der Familienname folgender Personen:
 Brian A. Skiff, US-amerikanischer Astronom

Siehe auch:
 Skif